Louisville se puede referir a:

 Louisville (Kentucky), el posiblemente más conocido de todos los Louisvilles en los Estados Unidos
 Universidad de Louisville 
 Louisville Cardinals, equipo deportivo de la Universidad de Louisville.
 Louisville (Alabama)
 Louisville (Belice), Mesoamérica
 Louisville California, fue el nombre de Greenwood (condado de El Dorado, California)
 Louisville (Colorado)
 Louisville (Georgia) 
 Louisville (Illinois)
 Louisville (Kansas)
 Louisville (Maryland)
 Louisville (Misisipi)
 Louisville (Nebraska)
 Louisville State Recreation Area
 Louisville (Nueva York)
 Louisville (Ohio)
 Louisville seamount chain in the South Pacific Ocean
 Louisville (Tasmania), Australia.
 Louisville (Tennessee)
 Municipio de Louisville (condado de Pottawatomie, Kansas)
 Municipio de Louisville (condado de Red Lake, Minnesota)
 Municipio de Louisville (condado de Clay, Illinois)
 Municipio de Louisville (condado de Scott, Minnesota)
 St. Louisville (Ohio)